De største narrestreger er navnet på Labans opsamlingsalbum, som udkom i 1997.

Spor 

Album fra 1997
Laban-album